Schmiedefeld (Saalfeld), een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, tegenwoordig Ortsteil van Saalfeld/Saale
Schmiedefeld am Rennsteig, een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, tegenwoordig Ortsteil van Suhl